Con questo nome si indicano due dipartimenti dell'Argentina:

Dipartimento di San Lorenzo – dipartimento della provincia del Chaco
Dipartimento di San Lorenzo – dipartimento della provincia di Santa Fe